Lazzarini – cognome italiano

Persone 
Adriana Lazzarini – mezzosoprano
Alessandro Lazzarini – calciatore e allenatore
Andrea Lazzarini –  calciatore
Anna Lazzarini – illustratrice
Antonio Lazzarini (1672-1732) – pittore
Domenico Lazzarini –  umanista, filologo e presbitero italiano
Eugenio Lazzarini, pilota motociclistico
Giacinto Domenico Lazzarini – militare
Giovanni Lazzarini (1769-1834) – architetto
Giovita Lazzarini (1813-1849) – patriota e politico
Giulia Lazzarini – attrice
Giuseppe Lazzarini – politico
Gregorio Lazzarini (1655-1730) – pittore
Ivan Lazzarini – pilota motociclistico
Jacopo Lazzarini – conosciuto come Lazza, rapper italiano
Lelio Lazzarini –  rugbista
Pasquale Lazzarini (1667-1731) –  scultore
Vinicio Lazzarini – calciatore
Vittorio Lazzarini –  paleografo

Pagine correlate

Lazzarin
Lazzarino